Il singolare del Grand Prix Hassan II 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Hicham Arazi ha battuto in finale Franco Squillari  3-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie

  Karim Alami (semifinali)
  Hicham Arazi (campione)
  Roberto Carretero (primo turno)
  Gilbert Schaller (semifinali)

 Richard Fromberg (secondo turno) 
 Tomás Carbonell (quarti) 
 Oliver Gross (secondo turno) 
 Emilio Benfele Álvarez (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 1997
ATP Tour 1997